Draycott kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Draycott in the Moors (ort), England, Staffordshire, 
 Draycott, Cotswold – en ort i Blockley, Cotswold, Gloucestershire, England
 Draycott, Derbyshire, England, 
 Draycott, Mendip – en ort i Somerset, England
 Draycott, South Somerset – en ort i Limington, South Somerset, Somerset, England
 Draycott, Stroud – en ort i Cam, Stroud, Gloucestershire, England
 Draycott, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England
 Draycott in the Clay – en ort och civil parish i Derbyshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar